Schillack ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Schillack, deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer